Кульшичи  — топоним:

Беларусь 
 Кульшичи — деревня, Зарудавьевский сельсовет, Мостовский район, Гродненская область
 Кульшичи — деревня, Ивенецкий сельсовет, Воложинский район, Минская область
 Кульшичи — деревня, Васьковичский сельсовет, Славгородский район, Могилёвская область